Águas Vermelhas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Águas Vermelhas (ort), Minas Gerais, 
 Águas Vermelhas (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar